Удобный — топоним в России:
 
 Удобный — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.
 Удобный — посёлок в Старошайговском районе Мордовии.

См. также